Edlund är ett svenskt efternamn.

Personer 
 Arne Edlund (1926–1990), konstnär

 Bengt Edlund (född 1945), musikforskare
 Birgit Edlund (1924–2000), översättare

 Carl-Eric Edlund (1915–1985), filmfotograf
 Christoffer Edlund (född 1987), bandyspelare
 Conny Edlund (1904–1971), präst

 Dag Edlund (1907–1995), militär och politiker, moderat
 Désirée Edlund (född 1945), sångerska, skådespelare och producent

 Erik Edlund (1819–1888), fysiker och riksdagsman
 Erik Edlund (präst) (1847–1915)
 Erik Johan Edlund (1893–1945), militär

 Gustaf Edlund (1885–1962), ingenjör
 Gustaf Wilhelm Edlund (1829–1907), finländsk bokhandlare och förläggare

 Hans Edlund (aktiv på 1980-talet), ishockeyspelare
 Helena Edlund (född 1960), utvecklingsbiolog
 Hélène Edlund (1858–1941), fotograf
 Hugo Edlund (1883–1953), filmfotograf

 Ingela Edlund (född 1960), facklig ledare

 Johan Edlund (född 1970), TV-journalist
 Josef Edlund (1874–1953), grosshandlare och seglare

 Kent Edlund (född 1959), bandyspelare och tränare

 Lars Edlund (1922–2013), tonsättare, musikpedagog och kyrkomusiker
 Lars Edlund (jurist) (född 1952), justitieråd
 Lars-Erik Edlund (född 1953), professor i nordiska språk
 Leif Edlund (född 1972), skådespelare

 Mackan Edlund (född 1975), programledare
 Madelaine Edlund (född 1985), fotbollsspelare
 Magnus Edlund (född 1967), fotbollstränare
 Mikael Edlund (född 1950), tonsättare
 Mårten Edlund (1913–1987), författare, manusförfattare och översättare

 Nicholas Edlund (född 1974), ishockeyspelare

 Olle Edlund (född 2000), fotbollsspelare

 Pär Edlund (född 1967), ishockeyspelare

 Sven Edlund (1909–1968), professor i pedagogik och pedagogisk psykologi
 Sven Edlund (spårvägschef) (1898–1976)
 Swante Edlund (född 1946), organist och kompositör

 Thomas Edlund (född 1951), genetiker
 Torsten Edlund  (1899–1974), företagsledare

 Ylva Edlund (född 1951), finländsk skådespelare

 Östen Edlund (född 1934), diskuskastare

Svenska efternamn